Patrick Cordier peut désigner :
 Patrick Cordier (1946-1996), un alpiniste ;
 Patrick Cordier (1961-), un minéralogiste.